Araújo kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Cláudia Araújo
 Anacreonte Ávila de Araújo
 Andréa Onofre de Araujo
 Brenda O.P. de Araújo
 Dorothy Sue Dunn de Araujo
 Izonete de Jesus Araujo

Robotskapade auktorsförkortningar